Pudgar ist der Familienname folgender Personen:

 Danilo Pudgar (* 1952), jugoslawischer Skispringer
 Drago Pudgar (* 1949), jugoslawischer Skispringer